Sentimientos puede referirse a:
 Sentimientos (álbum de Camilo Sesto) (1978), álbum del cantante Camilo Sesto.
 Sentimientos (álbum de Charlie Zaa) (1996), álbum del cantante Charlie Zaa.
 Sentimientos (álbum de Alicia Villarreal) (1997), álbum de la cantante mexicana Alicia Villarreal.
 Sentimientos (álbum de Stravaganzza) (2005), álbum del grupo musical español Stravaganzza.
 Sentimientos (escritor), pseudónimo del escritor español Eduardo de Palacio.
 Sentimientos (película), película de Argentina dirigida en 1991 por Jorge Coscia y Guillermo Saura.